Радханатх, также Радханатха, Радханат () — многозначный санскритский термин, одно из имён Кришны в индуизме, означающее «господин Радхи».

 Рай, Радханатх Кабибар (1848—1908) — индийский поэт.
 Радханатх Свами (род. 1950) — кришнаитский гуру.
 Сикдар, Радханат (1813—1870) — индийский математик.
 Храм Радхи-Радханатхи в Дурбане — индуистский кришнаитский храм Радхи-Кришны в городе Дурбане, ЮАР.